Helvi est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
Helvi Hämäläinen (1907-1998), écrivaine finlandaise
Helvi Leiviskä (1902-1982), compositrice et écrivaine finlandaise
 (née en 1947), artiste et peintre finlandaise
Helvi Sipilä (1915-2009), diplomate et femme politique finlandaise

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais